Трес Бразос има више значења:

 Трес Бразос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Бразос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Бразос (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику